Regno Unito
 Tolland – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Tolland – città della contea di Tolland, Connecticut
 Tolland – comune della contea di Hampden, Massachusetts